Unterseeboot 22 ou U-22 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 22, de type U 19, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1913 durant la Première Guerre jusqu’à sa reddition le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-22, un sous-marin de type UB II lancé en 1915, et qui a été coulé le .
UC-22, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui s’est rendu le .

L'Unterseeboot 22, un sous-marin de type II.B, qui a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été porté disparu le .
L'Unterseeboot 22, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, qui a été lancé en 1974 et encore en service (2012)

Unterseeboot 22 ou U-22 ou U-XXII peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 22, de la classe U-20, sous-marin de la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1970